Slödder kan vara:

 annat ord för pöbel
svensk TV-program från 1980, se Slödder (TV-program)